Paatsalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paatsalo (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Paatsalo (ö i Päijänne-Tavastland), Sysmä, 

Robotskapade Finlandförgreningar